Mindszenty ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Aurel Mindszenty (1892–1965), österreichischer Filmschaffender
 József Mindszenty (1892–1975), ungarischer Erzbischof der Erzdiözese Esztergom-Budapest
 Maria Mindszenty  (1898–1973), österreichische Schauspielerin und Tänzerin, siehe Maria Minzenti
 Marika Mindszenty (* 1946), österreichische Schauspielerin